Ohm (unitat), unitat del SI per a la resistència elèctrica 
 Ohm (cràter), cràter d'impacte pertanyent a la cara oculta de la Lluna 
 Ohm (riu), Curs fluvial del land d’Hessen (Alemanya).
 Llei d'Ohm, postulat de la física de l'electricitat
 Georg Simon Ohm (1789 - 1854), físic alemany
 Martin Ohm (1792-1872), matemàtic alemany germà del conegut físic Georg Simon Ohm